Joseph von Fraunhofer (1787–1826), físic alemany
 Difracció de Fraunhofer, patró de difracció d'una ona electromagnètica
 Línies de Fraunhofer, línies espectrals de la llum
 Distància de Fraunhofer, distància entre el camp proper i el camp llunyà
 Fraunhofer (cràter), cràter lunar
 Fraunhofer-Gesellschaft, organisme de recerca alemany